Arcana – dwumiesięcznik
 Arcana – wydawnictwo 
 Arcana – zespół muzyczny